

Geografia

Macedônia do Norte 
 Veles (Macedônia do Norte) — cidade na Macedônia do Norte

Outros
 Veles (deus) — deus eslavo da terra, das águas, da magia e do submundo